Rif
 Rif-hegység Marokkóban
 Rif vagy más nevén Alfázi, zsidó Talmud-tudós
RIF
 Romániai Magyar Közgazdász Társaság Ifjúsági Frakciója